Марко Пальмеццано (; 1459, Форли, Эмилия-Романья — 1539, Форли) — живописец и архитектор эпохи итальянского Возрождения, представитель «школы Форли».

Биография 
Пальмеццано был учеником местного живописца Мелоццо да Форли, одного из главных представителей «школы Форли». Поэтому Марко Пальмеццано на некоторых своих произведениях ставил подпись на латыни: Marcus de Melotiis, то есть «Марко ди Мелоццо». Это приводило к тому, что его произведения часто атрибутировали неверно, приписывая самому Мелоццо.

От учителя Марко Пальмеццано перенял зрительно прочную монументальную постановку фигур, как это делал Андреа Мантенья, оказавший влияние на обоих художников. Вместе с Мелоццо да Форли Пальмеццано работал в Лорето, в сакристии Сан-Марко (Камера дель Тезоро) в базилике Санта-Каза (композиция «Вход Христа в Иерусалим»). Между 1464 и 1467 годами, также с Мелоццо да Форли, он трудился над фресками в базилике Санти-Апостоли, в капелле кардинала Виссариона Никейского (La Cappella di Bessarione) в Риме, а также в капелле Фео в Сан-Бьяджо-ин-Форли (разрушенной во время бомбардировок Второй мировой войны); его руку можно проследить в задумчивых фигурах апостолов; вместе с Мелоццо да Форли и Антониаццо Романо выполнял росписи в апсиде церкви Санта-Кроче-ин-Джерусалемме в Риме.

В 1495 году Пальмеццано переехал в Венецию, где, согласно документу 1495 года, открыл мастерскую: от живописи лагуны он перенял вкус к ведутам (пейзажам), яркости красок и пёстрой, разукрашенной архитектуре. В последние годы Пальмеццано работал в своем родном городе, а также в Фаэнце и в долинах, ведущих во Флоренцию, Чезену, Равенну. В 1506 году он составил чертежи трёх капелл для церкви Сан-Франческо в Форли. В 1517 году спроектировал Оспедале Баттути в Форли. Скончался в Форли в 1539 году. Среди его учеников значится Бальдассарре Каррари иль Джоване.

В 2006 году родной город художника почтил его память, посвятив ему большую монографическую выставку по случаю открытия нового музейного комплекса Сан-Доменико в Форли.

Стилевые особенности и значение творчества Пальмеццано 
Венецианская школа живописи, прежде всего творчество Джованни Беллини и Чима да Конельяно, оказывали наиболее сильное влияние на искусство Пальмеццано. Более того, он остался верен венецианскому стилю конца XV и начала XVI века, минуя маньеризм, и казался невосприимчивым к последующим стилевым течениям в живописи. «Одной из самых привлекательных граней творчества Пальмеццано являются характерные и наводящие на размышления пейзажи, формирующие фон многих его алтарных картин. Это смесь идеального и лирического, а также наблюдаемой реальности апеннинских предгорий и гор к югу от Форли, к которым Пальмеццано испытывал настоящую привязанность. Эти пейзажи также используются для тонкого и образного эффекта, чтобы передать символические религиозные послания произведений».

По словам Клары Эрскин Клемент, живопись художника, которая также была определена как «геометрическая», поскольку она «сильно перспективна», предвосхищает и «подготавливает картины Корреджо, Карраччи и других живописцев эпохи барокко».

Примечания 

Художники итальянского Возрождения
Художники Италии XV века
Художники Италии XVI века